() је острво САД које припада савезној држави Мичиген. Површина острва износи 128 km². Према попису из 2000. на острву је живело 652 становника.

Референце 

Острва у Сједињеним Америчким Државама
Мичиген